En français, ambler (du latin ambulare « se déplacer ») est un verbe qui signifie « aller l'amble », marche particulière à certains quadrupèdes.

Patronyme 

 Charles Edward Ambler (1966-), le fils de  Princess Margaretha, Mrs. Ambler (Princess Margaretha of Sweden) ;
 Eric Ambler (1909-1998), romancier de suspens britannique ;
 India Tani Ambler (2003-), fille de Charles Edward Ambler ;
 Joe Ambler (1860-1899), joueur de cricket anglais ;
 Kevin Ambler (1961-), juriste et politicien américain ;
 Ned Ambler, réalisateur et photographe américain ;
 Rachel Ambler, actrice anglaise ;
 Sienna Rose Ambler (2000-), fille de Charles Edward Ambler ;
 Annabelle Ambler (1977-), artiste et écrivain française.

Toponyme 

 Ambler, localité d'Alaska située dans le borough de Northwest Arctic ;
 Ambler, rivière d'Alaska située dans le borough de Northwest Arctic ;
 Ambler, localité du comté de Montgomery en Pennsylvanie,

Autres 
 Ambler, modèle d'automobile
 Village of Euclid, Ohio v. Ambler Realty Co., cas juridique de la Cour Suprême américaine